Stazzano ima više značenja:
 Stazzano, Alessandria
 Stazzano, Roma